Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 II se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Judy Tegart.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Navigation 

dames 1963 II
Melbourne II